Николай Павлович Херасков (, Владимир, — 11.9.1965, Москва) — советский геолог-тектонист, доктор геолого-минералогических наук (1965), один из основоположников учения о геологических формациях..

Биография 
Родился  года в городе Владимир, в семье юриста. В 1908 году семья переехала в Москву.

В 1930 году окончил Московский университет.

В 1930—1934 годах работал в Научно-исследовательском институте удобрений.

В 1934—1941 годах работал во Всесоюзном институте минерального сырья (ВИМС).

В 1941—1945 годах работал в Башкирском геологическом управлении.

С 1945 года сотрудник Института геологических наук (в дальнейшем Геологического института) АН СССР.

По совместительству руководил отделом геологии Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов.

Разрабатывал проблемы тектоники и закономерности образования полезных ископаемых.

Скоропостижно скончался 11 сентября 1965 года в Москве.

Семья 
Мать — Дунаева Надежда Ивановна.

Жена — (с 1930) Разумова-Хераскова Валентина Николаевна.
 Сын — Николай (род. 1931) — геолог.
 Дочь — Татьяна (род. 1939) — геолог, доктор геолого-минералогических наук.

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта».
 Премия имени А. П. Карпинского Президиума АН СССР, за книгу «Некоторые общие закономерности в строении и развитии структуры земной коры» (1963).
 Государственная премия СССР, за участие в составлении тектонических карт Евразии в масштабе 1: 5 000 000 и монографии «Тектоника Евразии» (1969, посмертно).

Примечания

Литература 
 Штрейс Н. А. Значение исследований Н. П. Хераскова в развитии учения о геологических формациях // Н. П. Херасков. Тектоника и формации: Избранные труды. М.: Наука, 1967. С. 3-11.
 Пущаровский Ю. М. Николай Павлович Херасков, теоретик тектоники // Среди геологов: Очерки об ученых. М.: ГЕОС, 1999. С. 43-50.
 Хераскова Т. Н. Мой отец Николай Павлович Херасков и мои воспоминания о нём // Старая столица. Вып. 11. Владимир, 2017.

Ссылки 
 Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.
 Н. П. Херасков — на сайте «Родовид».
 Н. П. Херасков — на сайте История России в фотографиях.

Геологи СССР